Фёдор Константинович Фоминский — имя трёх удельных князей из рода Рюриковичей, правивших в Фоминском княжестве — уделе Смоленского княжества:

 Фёдор Константинович Красный (ум. ок. 1387) — князь Фоминский и Березуйский, старший сын князя Константина Юрьевича Фоминского;
 Фёдор Константинович Слепой — князь Фоминский и Березуйский, средний сын князя Константина Юрьевича Фоминского; родоначальник боярских и дворянских родов Бокеевых и Карповых (Долматовых-Карповых);
 Фёдор Константинович Меньшой — князь Фоминский и Березуйский, младший сын князя Константина Юрьевича Фоминского.